

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Osd“ beginnt.

Osd 



Osda 
 Osdag († 989), Bischof von Hildesheim (985–989)

Osdo 
 Osdojew, Magomed Mustafajewitsch (* 1992), russischer Fußballspieler